Campodipietra  – comune italiano della provincia di Campobasso, Molise
 Campodipietra – frazione di Salgareda, comune italiano della provincia di Treviso, Veneto